Denumirea de Tărnovți se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Tărnovți, un sat în comuna Djebel, regiunea Kărdjali;
 Tărnovți, un sat în comuna Tutrakan, regiunea Silistra.